MOST, kanadai űrtávcső
Most, csehországi város
Most–Híd, szlovákiai politikai párt